John Varley kan syfta på bland andra: 

 John Varley (1778–1842), engelsk målare och astrolog
 John Varley (född 1947), amerikansk science fiction-författare